Achromatyzm (okulistyka) – wada wzroku
 Achromatyzm (grafika) – przedstawienie elementu graficznego tylko w dwóch barwach (czerń i biel)